Corboz ist der Familienname folgender Personen:

 André Corboz (1928–2012), Schweizer Städtebauer
 Bernard Corboz (1948–2013), Schweizer Bundesrichter
 Daphne Corboz (* 1993), US-amerikanisch-französische Fußballspielerin
 Maël Corboz (* 1994), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Michel Corboz (1934–2021), Schweizer Musiker
 Richard Corboz (1887–1965), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg